Capellini steht für:

 Capellini, italienische Pastasorte

Capellini ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Maria Capellini (1640–1694), italienischer Landdrost und Bankier 
 Giovanni Capellini (1833–1922), italienischer Geologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Capellini von Wickenburg
 Cappellini